Evangelische Kirche Kežmarok steht für:

 Evangelische Holzkirche von Kežmarok
 Neue Evangelische Kirche (Kežmarok)